Di seguito una lista di asteroidi dal numero 55001 al 56000 con data di scoperta e scopritore.

55001-55100 

|-
| 55001 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55002 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55003 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55004 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55005 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55006 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55007 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55008 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55009 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55010 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55011 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55012 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55013 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55014 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55015 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55016 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55017 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55018 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 55019 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55020 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55021 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55022 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55023 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55024 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55025 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55026 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55027 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55028 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55029 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55030 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55031 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55032 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55033 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55034 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55035 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55036 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55037 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55038 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55039 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55040 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55041 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55042 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55043 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55044 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55045 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55046 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55047 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55048 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55049 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55050 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55051 - ||  || 20 agosto 2001 || C. Wolfe
|-
| 55052 - ||  || 20 agosto 2001 || C. Wolfe
|-
| 55053 - ||  || 20 agosto 2001 || C. Wolfe
|-
| 55054 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55055 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55056 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55057 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55058 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55059 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55060 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55061 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55062 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55063 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55064 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55065 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55066 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55067 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55068 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55069 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55070 - ||  || 22 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 55071 - ||  || 18 agosto 2001 || NEAT
|-
| 55072 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 55073 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55074 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55075 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55076 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55077 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55078 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 55079 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55080 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55081 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 55082 Xlendi ||  || 25 agosto 2001 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| 55083 - ||  || 24 agosto 2001 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 55084 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55085 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55086 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55087 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55088 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55089 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55090 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55091 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55092 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55093 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55094 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55095 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55096 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55097 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55098 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55099 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55100 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|}

55101-55200 

|-
| 55101 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55102 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55103 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55104 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55105 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55106 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55107 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55108 Beamueller ||  || 24 agosto 2001 || R. A. Tucker
|-
| 55109 - ||  || 24 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 55110 - ||  || 25 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 55111 - ||  || 26 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55112 Mariangela ||  || 28 agosto 2001 || J. Guarro
|-
| 55113 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 55114 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 55115 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 55116 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 55117 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 55118 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 55119 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 55120 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 55121 - ||  || 26 agosto 2001 || NEAT
|-
| 55122 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55123 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55124 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55125 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55126 - ||  || 27 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55127 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 55128 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 55129 - ||  || 26 agosto 2001 || NEAT
|-
| 55130 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 55131 - ||  || 29 agosto 2001 || NEAT
|-
| 55132 - ||  || 30 agosto 2001 || NEAT
|-
| 55133 - ||  || 29 agosto 2001 || NEAT
|-
| 55134 - ||  || 25 agosto 2001 || W. Bickel
|-
| 55135 - ||  || 28 agosto 2001 || W. Bickel
|-
| 55136 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 55137 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55138 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55139 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55140 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55141 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55142 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55143 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55144 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55145 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55146 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55147 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55148 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 55149 - ||  || 23 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 55150 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 55151 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 55152 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 55153 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 55154 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55155 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 55156 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 55157 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 55158 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 55159 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55160 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55161 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55162 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55163 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55164 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55165 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55166 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55167 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55168 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 55169 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55170 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55171 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55172 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55173 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55174 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55175 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55176 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55177 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 55178 - ||  || 26 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55179 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55180 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55181 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55182 - ||  || 19 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 55183 - ||  || 18 agosto 2001 || NEAT
|-
| 55184 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55185 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55186 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55187 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55188 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55189 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55190 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 55191 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 55192 - ||  || 8 settembre 2001 || P. G. Comba
|-
| 55193 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55194 - ||  || 10 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 55195 - ||  || 9 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55196 Marchini ||  || 11 settembre 2001 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| 55197 - ||  || 11 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 55198 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55199 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55200 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|}

55201-55300 

|-
| 55201 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55202 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55203 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55204 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55205 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55206 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55207 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55208 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55209 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55210 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55211 - ||  || 13 settembre 2001 || J. Nomen
|-
| 55212 Yukitoayatsuji ||  || 12 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 55213 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55214 - ||  || 9 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55215 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55216 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55217 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55218 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55219 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55220 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55221 Nancynoblitt ||  || 11 settembre 2001 || C. Wolfe
|-
| 55222 Makotoshinkai ||  || 12 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 55223 Akiraifukube ||  || 12 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 55224 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55225 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55226 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55227 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55228 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55229 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55230 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55231 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55232 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55233 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55234 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55235 - ||  || 9 settembre 2001 || NEAT
|-
| 55236 - ||  || 13 settembre 2001 || NEAT
|-
| 55237 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 55238 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 55239 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 55240 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 55241 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 55242 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 55243 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 55244 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 55245 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 55246 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 55247 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 55248 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55249 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55250 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55251 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55252 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55253 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55254 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55255 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55256 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55257 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55258 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55259 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55260 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55261 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55262 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55263 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55264 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55265 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55266 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55267 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55268 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55269 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55270 - ||  || 10 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 55271 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 55272 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55273 - || 2001 SY || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 55274 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 55275 - ||  || 18 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 55276 Kenlarner ||  || 16 settembre 2001 || J. Dellinger, W. G. Dillon
|-
| 55277 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55278 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55279 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55280 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55281 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55282 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55283 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55284 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55285 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55286 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55287 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55288 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55289 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55290 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55291 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55292 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55293 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55294 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55295 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55296 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55297 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55298 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55299 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55300 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|}

55301-55400 

|-
| 55301 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55302 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55303 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55304 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55305 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55306 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55307 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55308 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55309 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55310 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55311 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55312 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55313 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55314 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55315 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55316 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55317 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55318 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55319 Takanashi ||  || 18 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 55320 Busler ||  || 19 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 55321 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55322 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55323 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55324 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55325 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55326 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55327 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55328 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55329 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55330 - ||  || 20 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 55331 Putzi ||  || 21 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 55332 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55333 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55334 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55335 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55336 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55337 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55338 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55339 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55340 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55341 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55342 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55343 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55344 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55345 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55346 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55347 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55348 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55349 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55350 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55351 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55352 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55353 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55354 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55355 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55356 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55357 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55358 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55359 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55360 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55361 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55362 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55363 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55364 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55365 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55366 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55367 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55368 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55369 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55370 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55371 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55372 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55373 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55374 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55375 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55376 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55377 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55378 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55379 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55380 - ||  || 24 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55381 Lautakwah ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 55382 Kootinlok ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 55383 Cheungkwokwing ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 55384 Muiyimfong ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 55385 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55386 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55387 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55388 - ||  || 21 settembre 2001 || NEAT
|-
| 55389 - ||  || 21 settembre 2001 || NEAT
|-
| 55390 - ||  || 21 settembre 2001 || NEAT
|-
| 55391 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 55392 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 55393 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 55394 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 55395 - ||  || 28 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 55396 - ||  || 27 settembre 2001 || NEAT
|-
| 55397 Hackman ||  || 22 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 55398 - ||  || 29 settembre 2001 || NEAT
|-
| 55399 - ||  || 17 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 55400 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|}

55401-55500 

|-
| 55401 - ||  || 24 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 55402 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55403 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 55404 - ||  || 22 settembre 2001 || NEAT
|-
| 55405 - ||  || 18 settembre 2001 || NEAT
|-
| 55406 - ||  || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55407 - ||  || 11 ottobre 2001 || Farpoint
|-
| 55408 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55409 - ||  || 5 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55410 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55411 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55412 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55413 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55414 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55415 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55416 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55417 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55418 Bianciardi ||  || 13 ottobre 2001 || L. Tesi, M. Tombelli
|-
| 55419 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55420 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55421 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55422 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55423 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55424 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55425 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55426 - ||  || 14 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 55427 - ||  || 14 ottobre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 55428 Cappellaro ||  || 14 ottobre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 55429 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55430 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55431 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55432 - ||  || 15 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 55433 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55434 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55435 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55436 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55437 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55438 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55439 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55440 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55441 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55442 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55443 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55444 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55445 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55446 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55447 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55448 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55449 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55450 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55451 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55452 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55453 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55454 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55455 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55456 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55457 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55458 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55459 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55460 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55461 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55462 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55463 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 55464 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55465 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55466 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55467 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55468 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55469 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55470 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55471 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55472 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55473 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55474 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55475 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55476 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55477 Soroban ||  || 18 ottobre 2001 || H. Maeno
|-
| 55478 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55479 - ||  || 25 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 55480 - ||  || 17 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55481 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55482 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55483 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55484 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55485 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55486 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55487 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55488 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55489 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55490 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55491 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55492 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55493 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55494 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55495 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55496 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55497 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55498 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55499 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55500 - ||  || 21 ottobre 2001 || Spacewatch
|}

55501-55600 

|-
| 55501 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55502 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55503 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55504 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55505 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55506 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55507 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55508 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55509 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55510 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55511 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 55512 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55513 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 55514 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 55515 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 55516 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 55517 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 55518 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 55519 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 55520 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 55521 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 55522 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 55523 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 55524 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 55525 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 55526 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 55527 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 55528 - ||  || 8 novembre 2001 || NEAT
|-
| 55529 - ||  || 12 novembre 2001 || NEAT
|-
| 55530 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 55531 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 55532 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 55533 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 55534 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 55535 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 55536 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 55537 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 55538 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 55539 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 55540 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 55541 - ||  || 19 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 55542 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 55543 Nemeghaire ||  || 8 dicembre 2001 || H. M. J. Boffin
|-
| 55544 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 55545 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 55546 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 55547 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 55548 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 55549 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 55550 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 55551 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 55552 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 55553 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 55554 - ||  || 7 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 55555 DNA ||  || 19 dicembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 55556 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 55557 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 55558 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 55559 Briancraine ||  || 18 dicembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 55560 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 55561 Madenberg ||  || 9 gennaio 2002 || B. L. Stevens
|-
| 55562 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 55563 - ||  || 12 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 55564 - ||  || 10 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 55565 - ||  || 10 gennaio 2002 || Palomar
|-
| 55566 - ||  || 26 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 55567 - ||  || 1 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 55568 - ||  || 8 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 55569 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 55570 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 55571 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 55572 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 55573 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 55574 - ||  || 13 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 55575 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 55576 Amycus ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 55577 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 55578 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 55579 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 55580 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 55581 - || 2002 NH || 1 luglio 2002 || NEAT
|-
| 55582 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 55583 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 55584 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 55585 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 55586 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 55587 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 55588 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 55589 - ||  || 14 agosto 2002 || NEAT
|-
| 55590 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 55591 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 55592 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 55593 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 55594 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 55595 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 55596 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 55597 - ||  || 7 settembre 2002 || J. Nomen
|-
| 55598 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 55599 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 55600 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|}

55601-55700 

|-
| 55601 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 55602 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 55603 - ||  || 7 settembre 2002 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 55604 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 55605 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 55606 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 55607 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 55608 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 55609 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 55610 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 55611 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 55612 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 55613 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 55614 - ||  || 4 ottobre 2002 || J. Nomen
|-
| 55615 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 55616 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 55617 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 55618 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 55619 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 55620 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 55621 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 55622 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 55623 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 55624 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 55625 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 55626 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 55627 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 55628 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 55629 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 55630 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 55631 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 55632 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 55633 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 55634 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 55635 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 55636 - ||  || 15 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 55637 - ||  || 30 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 55638 - ||  || 14 novembre 2002 || NEAT
|-
| 55639 - || 2070 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55640 - || 2114 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55641 - || 2125 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55642 - || 2138 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55643 - || 2179 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55644 - || 2582 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55645 - || 2625 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55646 - || 2637 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55647 - || 2676 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55648 - || 2786 P-L || 26 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55649 - || 3023 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55650 - || 3536 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55651 - || 4043 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55652 - || 4048 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55653 - || 4088 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55654 - || 4093 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55655 - || 4101 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55656 - || 4708 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55657 - || 4905 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55658 - || 6061 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55659 - || 6110 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55660 - || 6119 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55661 - || 6184 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55662 - || 6224 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55663 - || 6247 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55664 - || 6281 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55665 - || 6527 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55666 - || 6631 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55667 - || 6691 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55668 - || 6722 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55669 - || 6810 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55670 - || 9581 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55671 - || 9587 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55672 - || 1049 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55673 - || 1150 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55674 - || 2112 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55675 - || 2316 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55676 Klythios || 3034 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55677 - || 3201 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55678 Lampos || 3291 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55679 - || 4230 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55680 - || 4289 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55681 - || 1143 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55682 - || 1303 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55683 - || 1361 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55684 - || 1510 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55685 - || 2030 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55686 - || 2041 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55687 - || 2049 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55688 - || 2053 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55689 - || 2237 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55690 - || 2696 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55691 - || 3028 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55692 - || 3118 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55693 - || 4149 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55694 - || 4199 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55695 - || 4225 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55696 - || 4227 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55697 - || 4233 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55698 - || 4301 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55699 - || 5396 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55700 - || 1092 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|}

55701-55800 

|-
| 55701 Ukalegon || 1193 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55702 Thymoitos || 1302 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55703 - || 2032 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55704 - || 2165 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55705 - || 2190 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55706 - || 2241 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55707 - || 2246 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55708 - || 2288 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55709 - || 2434 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55710 - || 3081 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55711 - || 3122 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55712 - || 3174 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55713 - || 3463 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55714 - || 3491 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55715 - || 3536 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55716 - || 4249 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55717 - || 5027 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55718 - || 5096 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55719 - || 5131 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 55720 Daandehoop || 1972 RE || 15 settembre 1972 || T. Gehrels
|-
| 55721 - ||  || 27 ottobre 1978 || C. M. Olmstead
|-
| 55722 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 55723 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 55724 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 55725 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 55726 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 55727 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 55728 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 55729 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 55730 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 55731 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 55732 - ||  || 28 agosto 1986 || H. Debehogne
|-
| 55733 Lepsius ||  || 27 novembre 1986 || F. Börngen
|-
| 55734 - ||  || 27 novembre 1986 || CERGA
|-
| 55735 Magdeburg || 1987 QV || 22 agosto 1987 || F. Börngen
|-
| 55736 - ||  || 21 agosto 1987 || Z. Vávrová
|-
| 55737 Coquimbo ||  || 11 febbraio 1988 || E. W. Elst
|-
| 55738 - ||  || 14 novembre 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 55739 - || 1989 TV || 4 ottobre 1989 || E. F. Helin
|-
| 55740 - ||  || 30 dicembre 1989 || R. H. McNaught
|-
| 55741 - ||  || 22 agosto 1990 || H. E. Holt
|-
| 55742 - ||  || 16 agosto 1990 || E. W. Elst
|-
| 55743 - ||  || 9 settembre 1990 || H. Debehogne
|-
| 55744 - ||  || 13 settembre 1990 || H. Debehogne
|-
| 55745 - ||  || 22 settembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 55746 - ||  || 22 settembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 55747 - ||  || 25 settembre 1990 || H. Debehogne
|-
| 55748 - ||  || 14 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 55749 Eulenspiegel ||  || 15 gennaio 1991 || F. Börngen
|-
| 55750 - ||  || 8 aprile 1991 || E. W. Elst
|-
| 55751 - ||  || 8 luglio 1991 || H. Debehogne
|-
| 55752 - ||  || 7 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 55753 Raman ||  || 13 settembre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 55754 - ||  || 13 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 55755 Blythe ||  || 6 ottobre 1991 || A. Lowe
|-
| 55756 - ||  || 4 novembre 1991 || Spacewatch
|-
| 55757 - || 1991 XN || 7 dicembre 1991 || E. F. Helin
|-
| 55758 - || 1991 XR || 3 dicembre 1991 || C. S. Shoemaker
|-
| 55759 Erdmannsdorff ||  || 10 dicembre 1991 || F. Börngen
|-
| 55760 - ||  || 30 gennaio 1992 || E. F. Helin
|-
| 55761 - ||  || 2 febbraio 1992 || E. W. Elst
|-
| 55762 - ||  || 2 febbraio 1992 || E. W. Elst
|-
| 55763 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 55764 - ||  || 26 febbraio 1992 || Spacewatch
|-
| 55765 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 55766 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 55767 - ||  || 6 marzo 1992 || UESAC
|-
| 55768 - ||  || 4 aprile 1992 || E. W. Elst
|-
| 55769 - ||  || 24 aprile 1992 || H. Debehogne
|-
| 55770 - || 1992 OW || 28 luglio 1992 || R. H. McNaught
|-
| 55771 - ||  || 8 agosto 1992 || E. W. Elst
|-
| 55772 Loder ||  || 30 dicembre 1992 || F. Börngen
|-
| 55773 - ||  || 27 gennaio 1993 || E. W. Elst
|-
| 55774 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 55775 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 55776 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 55777 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 55778 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 55779 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 55780 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 55781 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 55782 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 55783 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 55784 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 55785 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 55786 - ||  || 20 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 55787 - ||  || 20 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 55788 - ||  || 15 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 55789 - ||  || 14 settembre 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 55790 - ||  || 15 settembre 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 55791 - ||  || 19 settembre 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 55792 - ||  || 18 settembre 1993 || H. E. Holt
|-
| 55793 - ||  || 19 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 55794 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 55795 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 55796 - ||  || 12 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 55797 - ||  || 8 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 55798 - ||  || 9 marzo 1994 || E. W. Elst
|-
| 55799 - ||  || 9 marzo 1994 || E. W. Elst
|-
| 55800 - ||  || 9 marzo 1994 || E. W. Elst
|}

55801-55900 

|-
| 55801 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 55802 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 55803 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 55804 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 55805 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 55806 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 55807 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 55808 - || 1994 RN || 7 settembre 1994 || Stroncone
|-
| 55809 - ||  || 3 settembre 1994 || E. W. Elst
|-
| 55810 Fabiofazio || 1994 TC || 4 ottobre 1994 || P. Sicoli, P. Ghezzi
|-
| 55811 - ||  || 10 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 55812 - ||  || 28 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 55813 - ||  || 8 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 55814 - || 1994 YD || 24 dicembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 55815 Melindakim ||  || 31 dicembre 1994 || D. I. Steel
|-
| 55816 - || 1995 CO || 4 febbraio 1995 || J. B. Child, J. E. Rogers
|-
| 55817 - ||  || 24 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 55818 - ||  || 25 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 55819 - ||  || 2 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 55820 - || 1995 FW || 25 marzo 1995 || G. J. Garradd
|-
| 55821 - ||  || 4 maggio 1995 || Spacewatch
|-
| 55822 - || 1995 LV || 4 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 55823 - ||  || 22 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 55824 - ||  || 19 agosto 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 55825 - ||  || 27 settembre 1995 || S. P. Laurie
|-
| 55826 - ||  || 17 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 55827 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 55828 - ||  || 16 ottobre 1995 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| 55829 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 55830 - ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 55831 - || 1995 XL || 12 dicembre 1995 || D. di Cicco
|-
| 55832 - ||  || 13 aprile 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 55833 - ||  || 15 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 55834 - ||  || 15 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 55835 - ||  || 17 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 55836 - ||  || 20 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 55837 - ||  || 15 maggio 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 55838 Hagongda || 1996 LN || 7 giugno 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 55839 - ||  || 13 giugno 1996 || S. P. Laurie
|-
| 55840 - ||  || 15 luglio 1996 || NEAT
|-
| 55841 - ||  || 14 luglio 1996 || E. W. Elst
|-
| 55842 - || 1996 PU || 9 agosto 1996 || NEAT
|-
| 55843 - ||  || 9 agosto 1996 || G. J. Garradd
|-
| 55844 Bičák ||  || 12 settembre 1996 || C. W. Hergenrother
|-
| 55845 Marco||  || 13 settembre 1996 || Osservatorio San Vittore
|-
| 55846 - ||  || 15 settembre 1996 || S. P. Laurie
|-
| 55847 - || 1996 SQ || 20 settembre 1996 || D. di Cicco
|-
| 55848 - ||  || 18 settembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 55849 - ||  || 3 ottobre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 55850 - ||  || 6 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 55851 - ||  || 8 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 55852 - ||  || 10 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 55853 - ||  || 5 ottobre 1996 || E. W. Elst
|-
| 55854 Stoppani ||  || 8 novembre 1996 || M. Cavagna, P. Chiavenna
|-
| 55855 - ||  || 2 novembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 55856 - ||  || 5 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 55857 - ||  || 2 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 55858 - ||  || 5 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 55859 - ||  || 2 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 55860 - ||  || 31 gennaio 1997 || L. Šarounová
|-
| 55861 - ||  || 4 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 55862 - ||  || 6 febbraio 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 55863 - ||  || 31 luglio 1997 || ODAS
|-
| 55864 - || 1997 PC || 1 agosto 1997 || NEAT
|-
| 55865 - || 1997 PZ || 3 agosto 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 55866 - ||  || 11 agosto 1997 || À. López, R. Pacheco
|-
| 55867 - ||  || 3 settembre 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| 55868 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 55869 - ||  || 3 ottobre 1997 || ODAS
|-
| 55870 - ||  || 11 ottobre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 55871 - ||  || 21 ottobre 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 55872 - ||  || 21 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 55873 Shiomidake ||  || 26 ottobre 1997 || M. Akiyama
|-
| 55874 Brlka ||  || 28 ottobre 1997 || P. Pravec
|-
| 55875 Hirohatagaoka || 1997 VH || 1 novembre 1997 || A. Asami
|-
| 55876 - ||  || 6 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 55877 - ||  || 4 novembre 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 55878 - ||  || 3 novembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 55879 - || 1997 WG || 18 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 55880 - || 1997 WS || 18 novembre 1997 || P. G. Comba
|-
| 55881 - ||  || 19 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 55882 - ||  || 20 novembre 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| 55883 - ||  || 23 novembre 1997 || N. Sato
|-
| 55884 - ||  || 21 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 55885 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 55886 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 55887 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 55888 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 55889 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 55890 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 55891 - ||  || 3 dicembre 1997 || ODAS
|-
| 55892 Fuzhougezhi ||  || 1 dicembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 55893 - || 1997 YL || 20 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 55894 - ||  || 22 dicembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 55895 - || 1998 AP || 5 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 55896 - ||  || 8 gennaio 1998 || ODAS
|-
| 55897 - ||  || 8 gennaio 1998 || ODAS
|-
| 55898 - ||  || 15 gennaio 1998 || ODAS
|-
| 55899 - ||  || 24 gennaio 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 55900 - || 1998 CQ || 3 febbraio 1998 || A. Galád, A. Pravda
|}

55901-56000 

|-
| 55901 Xuaoao ||  || 15 febbraio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 55902 - ||  || 15 febbraio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 55903 - || 1998 DN || 17 febbraio 1998 || Campo Catino
|-
| 55904 - ||  || 20 febbraio 1998 || Kleť
|-
| 55905 - ||  || 21 febbraio 1998 || Kleť
|-
| 55906 - ||  || 28 febbraio 1998 || P. G. Comba
|-
| 55907 - ||  || 23 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 55908 - ||  || 1 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 55909 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 55910 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 55911 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 55912 - ||  || 22 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 55913 - ||  || 26 marzo 1998 || ODAS
|-
| 55914 - ||  || 26 marzo 1998 || ODAS
|-
| 55915 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 55916 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 55917 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 55918 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 55919 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 55920 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 55921 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 55922 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 55923 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 55924 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 55925 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 55926 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 55927 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 55928 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 55929 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 55930 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 55931 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 55932 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 55933 - ||  || 30 marzo 1998 || P. Pravec, M. Wolf
|-
| 55934 - ||  || 28 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 55935 - ||  || 24 marzo 1998 || W. Bickel
|-
| 55936 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 55937 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 55938 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 55939 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 55940 - ||  || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 55941 - ||  || 23 aprile 1998 || Kleť
|-
| 55942 - ||  || 19 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 55943 - ||  || 20 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 55944 - ||  || 18 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 55945 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 55946 - ||  || 22 aprile 1998 || Višnjan Observatory
|-
| 55947 - ||  || 23 aprile 1998 || NEAT
|-
| 55948 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 55949 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 55950 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 55951 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 55952 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 55953 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 55954 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 55955 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 55956 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 55957 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 55958 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 55959 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 55960 - ||  || 19 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 55961 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 55962 - ||  || 19 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 55963 - ||  || 22 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 55964 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 55965 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 55966 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 55967 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 55968 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 55969 - ||  || 27 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 55970 - ||  || 2 luglio 1998 || LONEOS
|-
| 55971 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 55972 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 55973 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 55974 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 55975 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 55976 - ||  || 15 settembre 1998 || J. Broughton
|-
| 55977 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 55978 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 55979 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 55980 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 55981 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 55982 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 55983 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 55984 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 55985 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 55986 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 55987 - ||  || 24 settembre 1998 || CSS
|-
| 55988 - ||  || 25 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 55989 - ||  || 18 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 55990 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 55991 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 55992 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 55993 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 55994 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 55995 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 55996 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 55997 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 55998 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 55999 - ||  || 18 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 56000 Mesopotamia ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|}

Collegamenti esterni 
 

0055001